Felina (plaats), plaats in Italië
 meisjesnaam; zie Feline
 Felina (Breaking Bad), laatste aflevering van de televisieserie Breaking Bad